«Пло́щадь 1905 го́да» — 6-я станция Екатеринбургского метрополитена. Расположена между станциями «Динамо» и «Геологическая». Станция находится рядом с центральной площадью города — площадью 1905 года. Выходы на улицу 8 Марта и к Театральному переулку.

История строительства 

 Февраль 1981 года — на станции увеличена доля горно-капитальных работ, начато обустройство поверхностных площадок.
 Июнь 1981 года — начался снос старых домов в районе стройплощадки станции (улицы Урицкого и Володарского).
 Октябрь 1981 года — начата проходка подходной выработки — ответвления от вертикального ствола.
 Февраль 1982 года — закончена армировка шахтного ствола.
 Июнь 1983 года — на перегоне от станции «Динамо» к станции «Площадь 1905 года» началась проходка обоих тоннелей.
 Июнь 1986 года — в связи с сооружением южного вестибюля станции, пешеходного перехода в районе улицы 8-го Марта и Театрального переулка начался перенос трамвайных путей на улицу Московскую.
 Ноябрь 1986 года — после открытия 15 ноября движения трамваев по ул. Московской, началось строительство станционных тоннелей.
 Май 1987 года — началась разработка котлована под вестибюль № 1 станции.
 Декабрь 1987 года — пройдя под городским прудом несколько сот метров, строители осуществили сбойку в левом перегонном тоннеле к станции «Динамо».
 Март 1988 года — первые тюбинги установлены на сооружении наклонного эскалаторного тоннеля.
 Апрель 1988 года — комплексная бригада Н. Чулпанова со второго участка произвела сбойку правого подземного коридора, связавшего станции «Площадь 1905 года» и «Динамо». Пройдено, в том числе под городским прудом, 736 метров.
 Июнь 1989 года — закончен монтаж конструкций СТП.
 22 декабря 1994 года — глава города Екатеринбурга утверждает «Акт государственной комиссии о приёмке в эксплуатацию». В 16:30 открыто пассажирское движение в сторону станции «Проспект Космонавтов».
 Январь 1996 года — сбойка перегонного тоннеля в сторону станции «Геологическая».
 30 декабря 2002 года — открыто движение к станции «Геологическая».

Оформление 
Станция глубокого заложения, колонная, трёхнефная, по проекту архитекторов института Свердловскгражданпроект Кусенко В. Г. А. Заславского, Л. Масленникова, посвящённому революционным событиям 1905 года. Опоры сводов выполнены в виде строгих гранитных порталов, отделяющих средний зал от боковых посадочных участков платформы. Цветовое решение интерьера построено на контрастном соотношении беломраморных путевых стен и облицованных красным карельским гранитом порталов. Освещение центрального зала решается декоративными бра и люстрами, боковых пролётов — сгруппированными между порталами бра. На путевых стенах расположены художественные тематические вставки, выполненные в технике флорентийской мозаики уральскими мастерами-камнерезами. В последнее время (по данным на февраль 2011 года) в светильниках, как и на станции «Уральская», лампы накаливания заменены энергосберегающими лампами.

Наземный общественный транспорт 
Станция имеет выходы к многочисленным остановкам (в том числе — конечным) всех видов наземного транспорта: автобусов, троллейбусов, трамваев и маршрутных такси.

Таблица: маршруты общественного транспорта (данные на май 2020 года)

Перспективы 
В перспективе, станция «Площадь 1905 года» должна стать пересадочной на станцию «Площадь 1905 года» 2-й линии метрополитена. В северной части станции планируется открыть второй выход, который станет одновременно выходом в город на пересечение улицы 8 марта и проспекта Ленина и пересадкой на 2 линию.

См. также 
 Станция «Улица 1905 года» в Москве.

Примечания

Ссылки 
 Станция «Площадь 1905 года» на новой версии сайта «Мир метро» .

Станции Екатеринбургского метрополитена
Колонные станции глубокого заложения
Станции метрополитена, построенные в 1994 году